Veraldi est un patronyme porté notamment par ;

 Attilio Veraldi (1925-1999), écrivain et traducteur italien, auteur de roman policier ;
 Gabriel Veraldi (1926-), écrivain et un traducteur suisse, auteur de romans et d'essais.

Homonymie de patronyme